Arum (plaats), een dorp in Friesland
aronskelk (Arum), een geslacht van planten uit de aronskelkfamilie